Los Werthein son una familia de empresarios de Argentina.

La familia Werthein, tiene como patriarca a Leon Werthein, su mujer Raquel y sus cinco hijos que emigraron a Argentina desde Bessarabia en 1904, y se instalaron en Miguel Riglos, provincia de La Pampa.

Agricultura 
Tres hijos de Leon Werthein; Gregorio, Numo y Noel (1911–2002), iniciaron una compañía en 1928 dedicada a la dirección de agro negocios, y se ha mantenido en aquel sector desde entonces. Gregorio, Numo y Noel Werthein SA fue fundado en 1959 e incluye extenso holding dedicado al procesamiento agrícola y frutal. Sus holdings agrícolas incluyen cerca 100,000 hectáreas (250,000 acres) de tierra y cerca 45,000 ganado, distribuido en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y San Luis. Producen trigo, maíz, girasoles, sojas, algodón, palomitas de maíz, caramelo, aceite de girasol, alubias negras, alubias rojas, y ternera así como una división de Rancho que especializa en genética de calidad alta en desarrollo en las razas siguientes de ganado: Angus y Hereford (del sur), Brangus y Braford (Del norte). En cuanto a frutas producen manzanas, peras, melocotones, albaricoques, fresas y ciruelas en forma secada y como zumo de fruta concentrado.

Servicios bancarios y públicos 
Julio Werthein (7 de abril de 1918)  se ha vinculado en el sector bancario argentino desde 1940.

Banco Mercantil Argentino 
En 1963, Julio Werthein y sus hermanos crearon el Banco Mercantil Argentino. Este banco tiene su antecedente cuando el 18 de septiembre de 1928 fue fundado el Banco Israelita Argentino SA, y rebautizado cuando Banco Mercantil Argentino SA el 4 de octubre de 1940. En 1998, el Banco Mercantil Argentino se fusionó con Banco Caja de Ahorro (Banco de Ahorros). En el 2000, Banco SUDAMERIS Argentina adquirió el Banco Caja de Ahorro, y después de varias fusiones subsiguientes y reformas organizativas, el Banco Mercantil es ahora el nuevo Banco Patagonia, aunque la familia Werthein ya no tiene la misma participación que en un principio.

En 1995, se crea la Fundación Banco Mercantil Argentino para contribuir en el desarrollo de la música, literatura y bellas artes.

Los W SA 
Numerosas empresas de los Wertheins están dirigido bajo Los W SA aegis.

Caja de Ahorro y Seguro - Seguros 
La Caja de Ahorro y Seguro y sus filiales es una de las compañías de seguro más grandes en Argentina. Su actual presidente es Adrian Werthein (nacido el 18 de enero de 1952).

Telecom Argentina 
El Wertheins adquirió 48 % de Sofora Telecomunicaciones SA en 2005 por 125 millones de euros a Telecom Francia, el cual en poseía una 68% participación en Nortel Inversora SA, así como un 55% participación en Telecom Argentina.

Otros holdings 
Los W El grupo es una compañía de holding privada que posee y dirige una carpeta bien diversificada de compañías en Argentina, con ingresos totales de approx. EE.UU.$4,2 Bn y 21.500 empleados.
Durante el último siglo, el Grupo exitosamente ha invertido en agricultura, telecomunicaciones, servicios financieros, gas y distribución de energía, gas y petróleos, textil, viñas e inmueble. 
Los W han devenido en un prestigioso grupo reconocido dentro de la comunidad empresarial como consecuencia de su fuerte presencia local, buenos resultados de inversión, experiencia en varias industrias, y un perfil bajo persistente.

Historia 
Leon Werthein emigró de Rusia en 1904 y vino a Argentina, debido a los tiempos difíciles en el imperio, especialmente para las personas judías. La familia se instaló el campo, y cincuenta años más tarde se trasladó a la ciudad para proporcionar la educación de los niños y lograr mayor crecimiento económico.

Miembros de la familia Werthein 
 Gregorio Werthein (ca. 1908) - Agricultura
 Isaías
 Gerardo Werthein (nacido 3 de diciembre de 1955) (nieto de Gregorio Werthein) - director bancario, elegido Presidente del Comité Olímpico Argentino en 2009.
 Sara Werthein
 Gregorio Werthein
 Anabella Werthein
 Abel
 Gabriel
 Andrea 
 Karina (1963)

 Numo Werthein (ca. 1910) - Agricultura
 Trabaja para la fundación Casa Argentina en Israel 
 Arnoldo (n. cerca de la década de 1930)
 Pablo Werthein
 Marcelo (n. cerca de 1948)
 Ana Lia Werthein (23 de octubre de 1949 en Barrio Norte) - artista 

 Fernan Werthein (ca. 1911) - agricultura y director de banco.
Casado con Gloria Marta Escot
González Guerrico 
 Joaquin Werthein Gonzalez
Guerrico (*9.11.1959 -
18.5.2015) - sector
agroindustrial y financiero
 1 hijo (Fernán Gonzalez
Guerrico)
 Leo Werthein (* 17.12.1935 -
15.06.2005) - cría de ganado
 3 hijos (Darío, Cynthia y Judith) y 3 nietos<ref>
Ihttp://www.infobae.com/notas/no
 Leo Werthein (* 17.12.1935 - 15.06.2005) - cría de ganado
 3 hijos (Darío, Cynthia y Judith) y 3 nietos]
 Daniel Werthein (n. septiembre de 1946) - división de Agricultura y presidente del Grupo Werthein.
 Adrián Werthein (nacido 18.01.1952) - director bancario

 Abraham Werthein
 Martha Werthein
 Jorge Werthein

 Julio Werthein (n. 7 de abril de 1918-fallecido 22 de septiembre de 2013) - director bancario

 Fanny Werthein (n. 8 de abril de 1907 - f. 14 de septiembre de 2000)
 Moisés Lissin (n. 3 de mayo de 1929 - f. 24 de marzo de 2011)
 León Lissin

Referencias